Grunebaum ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Grunebaum (1913–1992), Unternehmer
 Gustav Edmund von Grunebaum (1909–1972), Arabist, Orientalist und Experte des Mittleren Ostens

Siehe auch:
 Grünebaum